Papyrus 128, een handschrift van het Nieuwe Testament
 P128 (Letland), een regionale weg in Letland